Алтухо́во — название населённых пунктов в России:

 Алтухово — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Алтухово — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Алтухово — деревня в сельском поселении Гололобовское Зарайского района Московской области.
 Алтухово — деревня в сельском поселении Каринское Зарайского района Московской области.
 Алтухово — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Алтухово — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Алтухово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Алтухово — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Алтухово — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Алтухово — деревня в Белёвском районе Тульской области.